Весели́новка — название населённых пунктов на Украине:

 Веселиновка — село в Барышевском районе Киевской области.
 Веселиновка — село в Березовском районе Одесской области.
 Веселиновка — село в Славутском районе Хмельницкой области.